Por Frank Jensen se puede hacer referencia a:

 Frank Jensen (artista), artista danés nacido en Salten en 1956;
 Frank Jensen (político), político danés nacido en Ulsted en 1961.